Qaatit bezeichnet:
 Qaatit (Insel, Kitsissut), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qaatit (Insel, Sanningasoq), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qaatit (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland